In eminenti (1642) - pauselijk bul gericht tegen het Jansenisme
 In eminenti (1738) - pauselijk bul gericht tegen de Vrijmetselarij